Jean-Jacques Glassner (1944-), historien français spécialiste de la Mésopotamie.
 Jonathan Glassner, scénariste, producteur et réalisateur de télévision américain.

Patronyme germanique
Patronyme allemand